Илья Игоревич Сошнин:
 Сошнин, Илья Игоревич (род. 1987) — российский футболист.
 Сошнин, Илья Игоревич (род. 1992) — российский игрок в пляжный футбол.